Saku Koivu, finski hokejist, * 23. november 1974, Turku, Finska.

Koivu je kariero začel v domačem klubu TPS Turku, kjer je v finski članski ligi igral med sezonama 1992/93 in 1994/95 ter v sezoni 2004/05. S TPS je postal finski prvak v sezonah 1992/93 in 1994/95, v sezoni 1994/95 je bil izbran za najboljšega hokejista rednega dela sezone in končnice, bil je tudi najboljši strelec in podajalec lige.
Leta 1993 ga je na naboru izbral NHL klub Montreal Canadiens, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1995/96 ter za katerega je, z izjemo sezone ob lockoutu, igral do sezone 2008/09, med sezonama 1998/99 in 2008/09 je bil tudi kapetan kluba. Pred sezono 2009/10 je prestopil v klub Anaheim Ducks, za katerega je odigral pet polnih sezon do upokojitve. Skupno je v ligi NHL odigral 1124 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 255 golov in 587 podaj, ter 80 tekem končnice, na katerih je dosegel 18 golov in 41 podaj. Leta 2002 je prejel nagrado »Bill Masterton Trophy« za športnost, leta 2007 pa »King Clancy Trophy« za dobrodelnost in zglednost. 

S finsko reprezentanco, katere kapetan je bil med letoma 1998 in 2010, je nastopil na štirih olimpijskih turnirjih, na katerih je osvojil eno srebrno in tri bronaste medalje, ter sedmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato, dve srebrni in eno bronasto medaljo. Skupno je za finsko reprezentanco na 89-ih tekmah dosegel 30 golov in 64 podaj. Na svetovnih prvenstvih v letih 1995 in 1999 je bil izbran za najboljšega napadalca, na svetovnih prvenstvih v letih 1994, 1995 in 1999 v idealno postavo prvenstva, na prvenstvu leta 1999 je bil prvi podajalec in po točkah.

Tudi njegov mlajši brat Mikko je hokejist.

Leta 2015 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih, leta 2017 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| TPS Turku
| Finska mladinska A liga
| 90/91
|
| 12
| 3
| 7
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska mladinska B liga
| 90/91
|
| 24
| 20
| 28
| 48
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska mladinska A liga
| 91/92
|
| 34
| 25
| 28
| 53
|
| 57
|
| 8
| 5
| 9
| 14
|
| 6
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 3
| 5
| 8
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 92/93
|
| 46
| 3
| 7
| 10
| -5
| 28
|
| 11
| 3
| 2
| 5
| +5
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 1
| 8
| 9
| +9
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 93/94
|
| 47
| 23
| 30
| 53
| +27
| 42
|
| 11
| 4
| 8
| 12
| +2
| 16
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 4
| 3
| 7
| +3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 5
| 6
| 11
| +14
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 3
| 6
| 9
| +4
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 94/95
|
| 45
| 27
| 47
| 74
| +33
| 73
|
| 13
| 7
| 10
| 17
| +16
| 16
|-
| TPS Turku
| Kontinentalni pokal
| 94/95
|
| 4
| 3
| 5
| 8
| +4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 5
| 5
| 10
| +9
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 95/96
|
| 82
| 20
| 25
| 45
| -7
| 40
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| +2
| 8
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 1
| 3
| 4
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 96/97
|
| 50
| 17
| 39
| 56
| +7
| 38
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| +1
| 10
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 97/98
|
| 69
| 14
| 43
| 57
| +6
| 48
|
| 6
| 2
| 3
| 5
| +4
| 2
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 2
| 8
| 10
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 98/99
|
| 65
| 14
| 30
| 44
| -6
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 10
| 4
| 12
| 16
| +8
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 99/00
|
| 24
| 3
| 18
| 21
| +7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 00/01
|
| 54
| 17
| 30
| 47
| +2
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 01/02
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| 0
| 0
|
| 12
| 4
| 6
| 10
| +2
| 4
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 02/03
|
| 82
| 21
| 50
| 71
| +5
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 7
| 1
| 10
| 11
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 03/04
|
| 68
| 14
| 41
| 55
| -5
| 52
|
| 11
| 3
| 8
| 11
| +1
| 10
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 04/05
|
| 20
| 8
| 8
| 16
| +11
| 28
|
| 6
| 3
| 2
| 5
| -2
| 30
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 05/06
|
| 72
| 17
| 45
| 62
| +1
| 70
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| +1
| 2
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 3
| 8
| 11
| +5
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 06/07
|
| 81
| 22
| 53
| 75
| -21
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 07/08
|
| 77
| 16
| 40
| 56
| -4
| 93
|
| 7
| 3
| 6
| 9
| +4
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 08/09
|
| 65
| 16
| 34
| 50
| +4
| 44
|
| 4
| 0
| 3
| 3
| -1
| 2
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 09/10
|
| 71
| 19
| 33
| 52
| +14
| 36
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 10
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +1
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 10/11
|
| 75
| 15
| 30
| 45
| -8
| 36
|
| 6
| 1
| 6
| 7
| -2
| 6
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 11/12
|
| 74
| 11
| 27
| 38
| +7
| 50
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 12/13
|
| 47
| 8
| 19
| 27
| +4
| 18
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| -4
| 6
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 13/14
|
| 65
| 11
| 18
| 29
| +3
| 46
|
| 13
| 0
| 1
| 1
| -3
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1465
| bgcolor="#7FFF00" | 404
| bgcolor="#7FFF00" | 820
| bgcolor="#7FFF00" | 1224
| bgcolor="#7FFF00" | +132
| bgcolor="#7FFF00" | 1191
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 129
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 72
| bgcolor="#7FFF00" | 112
| bgcolor="#7FFF00" | +26
| bgcolor="#7FFF00" | 132
|}

Sklici

Zunanje povezave 

 

Finski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Anaheim Ducks
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih